Chevroux (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ain
Chevroux (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud